

Pessoas
Téa Leoni
Téo & Téa

Localidades

Tea (Dakota do Sul)

Outros
453 Tea
 TEA (Transtorno do Espectro do Autismo)
Rio Tea um afluente do Rio Minho na Galiza

Desambiguação